Вну́ков — русская фамилия, имеет женскую форму — .

Известные носители 
 Внуков, Василий Григорьевич (1900—1974) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.
 Внуков, Вольф Абрамович (1889—1937) — русский советский психиатр.
 Внуков, Денис (род. 1991) — эстонский футболист.
 Внуков, Иван Иванович (1904—1988) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Внуков, Константин Васильевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Внуков, Михаил Николаевич (1920—1989) — Герой Советского Союза.
 Внуков, Николай Андреевич (1925 — 2011) — советский и российский писатель.
 Внуков, Сергей Юрьевич (род. 1955) — советский и российский историк, доктор наук, неоднократный руководитель археологических экспедиций.

Внукова 
 Внукова, Елена Леонидовна (род. 1965) — советская и белорусская киноактриса.
 Внукова, Карина (род. 1985) — литовская легкоатлетка, прыгунья в высоту.

Псевдонимы 
 Андрей Внуков — псевдоним Эрика Левина, русского поэта и переводчика.

См. также